Александр Шарков: Шарков, Александр Константинович (род. 1945) — украинский государственный деятель.
 Шарков, Александр Николаевич (род. 1931) — советский хозяйственный деятель.